Lee Friedlander, photographe américain né en 1934.
 Lee Friedlander, réalisatrice et productrice américaine.